Церно може бити:

 Церно (Љубушки), насељено место у општини Љубушки, Федерација БиХ, БиХ
 Церно (Читлук), насељено место у општини Читлук, Федерација БиХ, БиХ